Осен
 село в Болгарии:
 Осен — во Врацкой области;
 Осен — в Силистренской области;
 Осен — в Тырговиштской области.
 Осен, Августа (1878—1920) — деятель норвежского и международного рабочего и коммунистического движения.
 Осен, Ивар Андреас — норвежский филолог, лексикограф и поэт.
 Осен — кантон во Франции,
 Осен — коммуна во Франции.